Pacifiška divizija je lahko:

Pacifiška divizija (NBA)
Pacifiška divizija (NHL)